Els titanosaures (Titanosauria) van ser una superfamília de sauròpodes dels dinosaures, el qual inclou Saltasaurus i Isisaurus. Aquesta superfamília inclou alguns dels animals més pesants que hagin caminat sobre el sòl terrestre com són Argentinosaurus i Paralititan — que pesaven 100.000 kg, o fins i tot el doble com podria ser el cas de Bruhathkayosaurus).

Reben el nom dels Titans de la mitologia grega.

Junt amb els Brachiosauridae i relacionats, fan el clade més gran anomenat Titanosauriformes.

Descripció 
Els Titanosaures tenien caps petits, fins i tot comparats amb la resta dels sauròpedes. Les narius eren grosses i tenien crestes nasals formades per ossos. Les dents eren espatulades o en forma de bastonets però sempre petites.

El coll eren relativament curts per a un sauròpode i les cues no tan llargues com en els diplodocidae.

De les empremtes fòssils s'ha determinat que la pell de molts d'ells portava un dibuix en mosaic amb escates.

Tots eren enormes però amb diferència de mida entre espècies. Fins i tot en una illa se n’han trobat de relativament nans com Magyarosaurus, probablement com a resultat del fenomen del nanisme insular.

Distribució 
Els titanosaures van ser el darrer grup de sauròpodes abans de l'extinció del Cretaci, de 90–65 milions d'anys enrere i eren els herbívors dominants en el seu temps. Per l'evidència dels fòssils semblen haver desplaçat als diplodòcids i braquiosàurids, quan aquest moriren entre el Juràssic primerenc i el Cretaci mitjà.

Tenien una distribució cosmopolita especialment al sud, fins i tot a Austràlia (Queensland).

Dieta 
Els excrements fossilitzats mostren restes de plantes que fan pensar que l'alimentació no era de tipus selectiu en anàlisis fetes el 2005 es troben moltes monocotiledònies com palmes (Arecaceae) i herbes (Poaceae), incloent-hi antecessors de l'arròs i el bambú, que han donat la idea especulativa d’una coevolució de dinosaures i herbes.

Nius 

Es va descobrir un gran niu de titanosaure a Auca Mahuevo, (Patagònia), i un altre a Espanya. Els ous eren relativament petits (11-12 cm), amb embrions fossilitzats amb impressions de la pell (no indicaven ni plomes ni espines dèrmiques). Aparentment centenars de femelles van fer el forat hi van pondre els ous i el van cobrir de vegetació i substàncies descompostes. Això va donar evidència de comportament de ramat que seria també una estratègia contra els seus depredadors com Abelisaurus.

Taxonomia 
Segons la proposta de Paul Sereno del 2005,
 Superfamília Titanosauroidea
 Clade Titanosauria
 Uberabatitan
 Família Andesauridae
 Andesaurus (Argentina)
 ? Ruyangosaurus (Xina)
 Família Titanosauridae (sense ús, =Clade Lithostrotia)
 Ampelosaurus (França)
 Argentinosaurus (Argentina)
 Austrosaurus (Austràlia)
 Chubutisaurus (Argentina)
 Epachthosaurus (Argentina)
 Futalognkosaurus (Argentina)
 Ligabuesaurus (Argentina)
 Lirainosaurus (Espanya)
 Phuwiangosaurus (Tailàndia)
 Tangvayosaurus (Laos)
 Família Antarctosauridae
 Antarctosaurus (Argentina)
 Família Nemegtosauridae
 Bonitasaura (Argentina)
 Magyarosaurus (Romania)
 Malawisaurus (Malawi)
 Nemegtosaurus (Mongòlia)
 Rapetosaurus (Madagascar)
 Trigonosaurus (Brasil)
 Family Saltasauridae
 Argyrosaurus (Argentina)
 Bonatitan (Argentina)
 Iuticosaurus (Regne Unit)
 Lirainosaurus (Espanyan)
 Maxakalisaurus (Brasil)
 Pellegrinisaurus (Argentina)
 Quaesitosaurus (Mongòlia)
 Rinconsaurus (Argentina)
 Sonidosaurus (Xina)
 Subfamília Opisthocoelicaudiinae
 Alamosaurus (USA)
 Borealosaurus (Xina)
 Huabeisaurus? (Xina)
 Isisaurus (Índia)
 Opisthocoelicaudia (Mongòlia)
 Subfamília Saltasaurinae
 Neuquensaurus (Argentina)
 Saltasaurus (Argentina, Uruguai)
 Tribe Aeolosaurini
 Aeolosaurus (Argentina)
 Gondwanatitan (Brasil)
 Rocasaurus (Argentina)
 (incertae sedis)
 Adamantisaurus (Brasil)
 Aegyptosaurus (Egipte, Níger)
 Amargatitanis (Argentina)
 Baurutitan (Brasil)
 Bruhathkayosaurus (India)
 Gobititan (Xina)
 Hypselosaurus (Romania)
 Jainosaurus (India)
 Jiangshanosaurus (China)
 Karongasaurus (Malawi)
 Laplatasaurus (Argentina, Uruguaiy)
 Mendozasaurus (Argentina)
 Paralititan (Egipte)
 Puertasaurus (Argentina)
 Titanosaurus (India)
 Venenosaurus (USA)
 Wintonotitan, Clancy (Austràlia)
 Diamantinasaurus, Matilda (Austràlia)

Filogènia

Referències

Enllaços externs 

 Titanosauria on DinoData
 The Geological Society article Best ever titanosaur skeleton discovered in Madagascar .
 National Geographic article, Eggs Hold Skulls of Titanosaur Embryos.
 Channel 4 article, Titanosaur eggs in France.

Sauròpodes